Barnhardt ist der Familienname der folgenden Personen:

 Luther E. Barnhardt (1903–1980), US-amerikanischer Politiker, Vizegouverneur North Carolinas
 Tyler Barnhardt (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Barnhart